Le  Championnat d'Irlande du Nord de football se déroule en 1935-1936. 

Belfast remporte le championnat. C’est son dixième titre national et met fin à la mainmise de Linfield sur la compétition. Linfield se rattrape par ailleurs en gagnant la Coupe d’Irlande du Nord.

Derry City FC termine pour la deuxième fois consécutive à la deuxième place.

Les 14 clubs participants 
 Ards FC
 Bangor FC
 Ballymena United
 Belfast Celtic
 Cliftonville FC
 Coleraine FC
 Derry City FC
 Distillery FC
 Glenavon FC
 Glentoran FC
 Larne FC
 Linfield FC
 Newry Town
 Portadown FC

Classement 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Championnat d'Irlande du Nord de football de D1

Lien externe 
 Les résultats du championnat nord-irlandais sur rsssf.com

1936
Irlande du Nord
Irlande du Nord